Березовський — українське прізвище. Поширене також у Польщі та Росії. Відомі носії:

 Березовський Андрій Миколайович (* 1968) — учитель фізики Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», кавалер ордена За заслуги ІІ ступеня.
 Березовський Антон Йосипович — польський революціонер;
 Березовський Борис Абрамович (1946—2013) — російський державний діяч, Секретар СНД, олігарх, єврейський підприємець;
 Березовський Борис Вадимович — російський піаніст;
 Березовський Вадим Якимович (* 1932) — патфізіолог, спеціаліст в галузі клінічної фізіології та космічної медицини, доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії проблем гіпоксії;
 Березовський Віктор Анатолійович — український дипломат, перекладач китайської мови. Перший консул України у місті Гуанчжоу, КНР.
 Березовський Віталій Олександрович — український футболіст;
 Березовський Володимир Петрович — голова Запорізької облдержадміністрації;
 Березовський Григорій Андрійович — український актор і режисер, який виступав у Театрі Миколи Садовського;
 Березовський Денис Валентинович — український контр-адмірал, порушник присяги, державний зрадник;
 Березовський Іван Павлович (1923—1991) — фольклорист, етнограф, доктор філологічних наук.
 Березовський Ігор Олегович — український футболіст;
 Березовський Лазар Лев ЧСВВ — український священник-василіянин, редактор;
 Березовський Михайло Михайлович (1848—1912) — орнітолог;
 Березовський Максим Созонтович (1745—1777) — український композитор;
 Березовський Олег Володимирович (* 1990) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Березовський Олександр Іванович — генерал Української Держави;
 Березовський Орест Іванович (1909—1996) — віолончеліст, педагог.
 Березовський Орест Іванович ( 1941) — український лікар, науковець, літератор, громадський діяч;
 Березовський Роман Анатолійович — футбольний воротар з Вірменії;
 Березовський Юхим Матвійович — Герой Радянського Союзу.

Березовський — місто, Березовський міський округ, Кемеровська область
 Березовський — місто, Березовський міський округ, Свердловська область
 Березовський — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Березовський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Березовський — селище, Білозерський район, Курганська область
 Березовський — селище, Волчихинський район, Алтайський край
 Березовський — селище, Іжморський округ, Кемеровська область
 Березовський — хутір, Мелеузівський район, Башкортостан
 Березовський — селище, Мурашинський район, Кіровська область
 Березовський — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край

Примітки

Див. також 
 Березовська

Прізвища